Rockfish Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rockfish Township (Cumberland County, North Carolina)
 Rockfish Township (Duplin County, North Carolina)